Турнір другої ліги Дев'ятого чемпіонату України з футболу 1999—2000 проводився з 30 липня 1999 по 26 червня 2000 року.

Учасники турніру 
У турнірі команд другої ліги брали участь 44 команди, які були розділені на 3 групи:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.

Команда «Оболонь-ППО-2» (Київ) перед початком сезону мала назву «Оболонь-Зміна-2».

Після першого кола команда «Кристал» (Херсон) змінила назву на СК «Херсон», команда «Торпедо» (Мелітополь) — на «Олком».

Група А

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Група Б

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Група В

Підсумкова таблиця 

|}

Команди «Шахтар» (Горлівка) і ФК «Миргород» після першого кола знялися із змагань, а в решті матчів їм зараховано технічні поразки -:+.

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Підсумки 
Піднялися в першу лігу: «Буковина» (Чернівці), «Борисфен» (Бориспіль), «Дніпро-2» (Дніпропетровськ).

Позбавлені статусу професіоналів: «Нива» (Вінниця), «Віктор» (Запоріжжя), «Шахтар» (Горлівка), ФК «Миргород», а також «Оболонь-ППО-2» (Київ) (тому що з першої ліги вилетіла команда «Оболонь-ППО»).

Другу лігу поповнили учасники фінального турніру чемпіонату України серед аматорів: «Техно-Центр» (Рогатин), «Фрунзенець-Ліга-99» (Суми), а також: «Сокіл» (Золочів), ФК «Красилів», «Тернопіль-Нива-2» (Тернопіль), «Дніпро-3» (Дніпропетровськ), ФК «Черкаси-2», «Шахтар-3» (Донецьк), «Металург-2» (Маріуполь), «Сталь-2» (Алчевськ), «СДЮШОР-Металург» (Запоріжжя).

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1999—2000
 Чемпіонат України з футболу 1999—2000: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1999—2000: перша ліга
 Кубок України з футболу 1999—2000

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 9-й чемпионат Украины-1999/00 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1999-2000 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 IX чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1999 у футболі
2000 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
1999 в українському спорті
2000 в українському спорті